Ussa kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Usa (vattendrag i Vitryssland, Minsks voblast, lat 53,35, long 27,11), 
 Usa (vattendrag i Vitryssland, Minsks voblast, lat 53,62, long 28,94), 

Robotskapade Belarusförgreningar